Questa è la lista dei capitoli di Uchu kyodai - Fratelli nello spazio, manga scritto e disegnato da Chuya Koyama e serializzato dalla Kōdansha sulla rivista settimanale Weekly Morning dal numero del 6 dicembre 2007.

In Italia viene pubblicato da Star Comics nella collana Must dal 17 gennaio 2011.

Volumi 1-10

Volumi 11-20

Volumi 21-30

Volumi 31-40

Volumi 41-in corso

Capitoli non ancora in formato tankōbon 

395. 
396. 
397.

Note 

Uchu kyodai - Fratelli nello spazio